Нове́ — селище міського типу в Україні, Кіровоградська область; підпорядковане міській раді. Населення 8628 мешканців (перепис 01.01.2021). Орган місцевого самоврядування — Новенська селищна рада.

Освіта 
Новенці дуже люблять дітей, тому 2 і навіть три нащадка в родині – досить звичайна практика. Тому їх потреби обслуговує одразу два садочка – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №16 «Дружба» та №74 «Золотий півник» (такого ж типу). Потрапити до них дуже просто – черг, як в інших мікрорайонах Кропивницького, фактично немає.

В селищі Новому працює два навчально-виховних заклади – загальноосвітня школа І ступеня №37 та загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №10 Кіровоградської міськради. І якщо перша заслужено відноситься до кращих закладів міста такого типу, то друга знаходиться на шляху становлення.

Історія 

Селище Нове виникло завдяки Кіровоградському чавуноливарному заводу, який почали будувати під тоді ще Кіровоградом у 70-х роках минулого століття. Хоча перший будинок (під №5) був зведений для співробітників саме обласної психіатрічної лікарні. А вже у 1977-му Нове отримало статус селища міського типу.

Чавуноливарний завод був типовим дітищем радянської економіки. Який сенс будувати таке виробництво настільки далеко від родовищ сировини та пального, ніхто не може зрозуміти й донині. Але факт залишається фактом – збитковим завод став уже через десятиліття; криза посилилася в кінці 80-х. Проголошення незалежності стало вироком для ЧЛЗ в буквальному сенсі: усі зв’язки, які поєднували радянську економіку, було розірвано. Інвестувати ж у завод з такими особливостями ніхто не хотів. У результаті вже у середині 90-х років усе обладнання фактично вирізали на метал. Нині на цьому місці знаходиться кілька абсолютно порожніх корпусів.

Транспорт 

Залізнична станція Лелеківка. 
Лелеківка - залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Знам'янка-Помічна між станціями Кропивницький та Шостаківка в Фортечному районі м. Кропивницький. Станція була відкрита на лінії Знам'янка-Пасажирська-Помічна в 1936 році, а електрофікованою в 1971 році. На станції є 5 колій і дві окремі колії для завантаження і відвантаження вантажів. Через станцію проходять потяги дального і приміського сполучення. Зупинки здійсьнють електропотяги приміського сполучення. Станція поєднана прямим залізничним сполученням з Колосівкою, Помічною, Новоукраїнкою, Кропивницьким, Знам'янкою, Приютівкаю та Олександрією. А в літній період через станцію проходить транзитний електропотяг до Одеси. Потяги далекого сполучення, які курсують на данній лінії не роблять зупинку на станції. Для висадки і посадики пасажирів на станції збудована одна платформа бічного і острівного типу. Через станцію прохидть велика кількість вантажних потягів, яків курсують в напряку або із Одеси. З численних під'їзних колій до станції відбувається обслуговування місцевих підприємст. На станції проводиться завантаження, відвантаження вантажів і меневрові роботи локомотивів.

На селищі Новом курсують чотири комунальні тролейбуси, які рухаються за маршрутом колишнього автобуса №274.
Тролейбуси виходять на лінію о 06.10 із площі Богдана Хмельницького й о 06.30 із селища Нового. В депо транспорт відправляється о 21.30 із селища й о 21.50 з центру Кропивницького.

В культурі 
Смт Нове стало прототипом селища, де оселилась Роксана — головна героїня містичного роману «Сновида» письменниці Ольги Мігель, що здобув нагороду на конкурсі Коронація слова 2015 року. Проте в романі локація трохи видозмінена, в тому числі у авторській реальності там знаходиться дитячий притулок, де виросла головна героїня.

Примітки

Посилання
 Облікова картка
Погода в смт Нове
 Станція Лелеківка

Кропивницький
Селища міського типу Кіровоградської області